Гаврил (Гавриил) Гаврильевич Колесов (8 марта 1932 — 31 августа 1997) — якутский актёр и писатель. Заслуженный артист РСФСР (1983), Народный артист Якутской АССР (1971).

Биография 
Гаврил Колесов родился 8 марта в 1932 года в 2-м Батаринском наслеге Мегино-Кангаласского района Якутии. Сын колхозника, ещё дошкольником увлёкся народными песнями, сказками. Слушая олонхосутов, запоминал сюжеты и песни.

В 1950 году восемнадцатилетним был принят в хор Якутского радиокомитета. В 1954 году впервые исполнил олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского. В 1957—1997 годах работал артистом Якутского драмтеатра им. П. А. Ойунского. Им создан целый ряд острохарактерных образов в драматических и музыкальных спектаклях. Основные роли: Ыстапанка — «Манчаары» по драме А. Софронова, Наара Суох — «Наара Суох» И. Гоголева, Нахов — «Пока бьётся сердце» Софр. Данилова, Сасыл Ойуун — «Красный шаман» П. Ойунского, Чачыгыр Таас ойуун — «Кудангса Великий» П. Ойунского. В музыкальных спектаклях исполнял партию Чычып Чаап в опере «Лоокуут и Нюргусун», Тиэхэ Тиэхээн — в оперетте «Цветок Севера» Г.Григоряна, Приближенный Чупчуруйдана — в балетном спектакле «Чурумчуку» Ж. Батуева. Принимал участие во VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году.

В 1968 году с 5 по 25 сентября Гаврил Колесов исполнил полный текст олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в Ленинградской студии фирмы «Мелодия». Научным руководителем этой уникальной записи был кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, автор монографии об олонхо И. В. Пухов.

Написал несколько книг для детей и юношества на якутском языке. Печатался с 1960 года. В вышедшей в 1964 году повести «Внук охотника» рассказывается о приключениях юного таёжника Мнчила (на русском языке книга опубликована в 1969 году в журнале «Полярная звезда» в переводе В. Чупреева). Автор книг «Жизнь впереди» (1966), «Холодная весна» (1969), «Думы солдата» (1973). Член Союза писателей СССР с 1982 года.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1983)
 Народный артист Якутской АССР (1971)
 Заслуженный артист Якутской АССР (1962)
 Государственная премия Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского (1997)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовую доблесть» (15 января 1958).

Примечания 

Якутские писатели
Члены Союза писателей СССР
Народные артисты Якутской АССР
Актёры СССР
Актёры России